Смиреновка () — село,
Пришибский поселковый совет,
Михайловский район (Запорожская область),
Украина.

Код КОАТУУ — 2323355403. Население по переписи 2001 года составляло 182 человека.

Географическое положение 
Село Смиреновка находится на расстоянии в 0,5 км от сёл Розовка и Тракторное.
Рядом проходит железная дорога, станция Платформа 1180 км в 0,5 км.

История 
 1923 год — дата основания.

Примечания